Даниэл Голцер (; родился 18 августа 1995 года, Острава, Чехия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Словацко».

Клубная карьера 
Голцер — воспитанник клуба «Баник» из своего родного города. В 2012 году в матче против столичной «Виктории» он дебютировал в Гамбринус лиге. 22 сентября 2013 года в поединке против «Слована» Даниэл забил свой первый гол за «Баник». Летом 2016 года Голцер перешёл в пражскую «Спарту» за 10 миллионов крон. 7 августа в матче против «Теплице» он дебютировал за новую команду. 20 ноября в поединке против «Карвины» Голцер забил свой первый гол за «Спарту».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Чехии Голцер принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии и Дании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Словацко» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Словацко»